Lei do Aprendiz
Aprendizagem
O Aprendiz, reality show da RecordTV e da Rede Bandeirantes
Apt Pupil, filme de Bryan Singer, também conhecido como O Aprendiz
Aprendiz (maçonaria)

Desambiguação